Соединение H (, читается «Эйч») — оперативная группа КВМФ Великобритании в годы Второй мировой войны. Оно было создано после капитуляции Франции в 1940 году для сохранения стратегического баланса военно-морских сил в западной части Средиземного моря.

Командиры соединения H 

 С июня 1940 года по март 1942 года — вице-адмирал сэр Джеймс Сомервилл;
 С марта 1942 года по апрель 1945 года — вице-адмирал сэр Генри Харвуд.

Список тяжёлых кораблей Соединения H 
 HMS Ark Royal — авианосец
 HMS Eagle — авианосец
 HMS Illustrious — авианосец
 HMS Hood — линейный крейсер
 HMS Renown — линейный крейсер
 HMS Nelson — линкор
 HMS Resolution — линкор
 HMS Valiant — линкор

Вооружённые силы Великобритании во Второй мировой войне
Военно-морские силы Великобритании
Вторая мировая война на море